

Patronyme

 Gilles Millière (1952-), tromboniste français ;
 Guy Millière (1950-), universitaire et écrivain français ;
 Jean-Baptiste Millière (1817-1871) avocat, journaliste et député français ;
 Maurice Millière (1871-1946), artiste-peintre et illustrateur français ;
 Pierre Millière (1811-1887), entomologiste français.

Liens externes